Abbattitore di temperatura – strumento per il raffreddamento rapido
 Demister – dispositivo per separazioni liquido-vapore, detto anche abbattitore di nebbie

Altri progetti